Ricard III de Normandia (997-1027) va ser el fill gran i successor de Ricard II al capdavant del ducat de Nornmandia a la mort d'aquest el 1027.

Va néixer el 997, fill del duc Ricard II de Normandia i la seva esposa Judit. Vers l'any 1020, el seu pare li va entregar el comandament d'un exèrcit per atacar el comte Hug de Chalon, per tal de rescatar el seu germà polític Reginald que havia estat empresonat per Hug.

Va ser promés amb Adelaida (1009-1079), comtessa de Corbie i segona filla del rei de França Robert II, però no el matrimoni no es va arribar a dur a terme. A la mort del seu pare va heretar el Ducat de Normandia, però el seu regnat va ser breu, ja que morí sobtadament el mateix any. Les causes de la misteriosa mort són desconegudes.

Com que Ricard no tenia fills legítims, el ducat va passar en mans del seu germà Robert.

Avantpassats 

Ducs de Normandia normands